4. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 4. Arrondissement (Lyon)
 4. Arrondissement (Marseille)
 4. Arrondissement (Paris)

Siehe auch:
 4ème Arrondissement